Michaël Chételat (né le  en Suisse) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || HC Ajoie || LNB ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || HC Ajoie || LNB ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 || HC Ajoie ||LNB ||20 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2005-2006 || HC Ajoie || LNB ||36 ||1 ||1 ||2 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || HC Ajoie || LNB ||45 ||5 ||4 ||9 ||20 ||6 ||0 ||2 ||2 ||30
|-
|2007-2008 || HC Ajoie || LNB ||49 ||6 ||11 ||17 ||44 ||14 ||1 ||1 ||2 ||40
|- 
|2008-2009 || HC Ajoie || LNB ||40 ||1 ||2 ||3 ||38 ||10 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2009-2010 || HC Ajoie || LNB ||12 ||0 ||1 ||1 ||18 ||6 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
| 2009-2010 || HC Moutier ||  || 3 || 1 || 2 || 3 || 6 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|- 
|2010-2011 || HC Ajoie || LNB || 45|| 3|| 5|| 8||46 || 7|| 0|| 0|| 0||4
|-
|2011-2012 || HC Ajoie || LNB ||45 ||0 ||3 ||3 ||26 || 7|| 0|| 0|| 0||0
|-
| 2012-2013 || HC Moutier ||  ||| 19 || 12 || 28 || 40 || 34 || 5 || 2 || 4 || 6 || 4
|-
| 2013-2014 || HC Moutier |||| 19 || 14 || 18 || 32 || 16 || 13 || 12 || 10 || 22 || 2
|-
| 2014-2015 || HC Moutier ||  || 32 || 12 || 18 || 30 || 40 || 3 || 0 || 2 || 2 || 10
|-
| 2015-2016 || HC Delémont-Vallée ||  || 15 || 15 || 32 || 47 || 10 || 7 || 12 || 3 || 15 || 6
|-|
| 2016-2017 || HC Delémont-Vallée ||  || 22 || 8 || 23 || 31 || 20 || 10 || 2 || 9 || 11 || 14
|-
| 2017-2018 || HC Delémont-Vallée ||  || 11 || 3 || 11 || 15 || 10 || 1 || 0 || 0 || 0|| 0 
|-
| 2018-2019 || HC Delémont-Vallée ||  || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || -|| -

Notes et références 

Naissance en mars 1985
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Ajoie
Attaquant de hockey sur glace